Příjmení Lacko nosí více významných osobností:

 Adam Lacko (* 1984) – český závodní jezdec
 Jozef Lacko (1917–1978) – slovenský architekt a pedagog
 Lukáš Lacko (* 1987) – slovenský profesionální tenista
 Matúš Lacko (* 1987) – slovenský fotbalový záložník

Související články 
 Elena Lacková (1921–2003) – slovenská spisovatelka a dramatička, autorka literatury pro děti a mládež romské národnosti

Externí odkazy